Lioness steht für:
 Leyland Lioness, Omnibusmodell
 Lioness (Schiff), Dampfschiff

The Lioness steht für:
 The Lioness, Musikalbum von Songs: Ohia

Siehe auch:
 Lioness: Hidden Treasures, Musikalbum von Amy Winehouse

Andere Schreibweise:
 Lyoness (International AG)